Агнес Френска или Агнеса () може да се отнася за:

 Агнес Френска (1171–1240), дъщеря на френския крал Луи VII, чрез женитба императрица на Византия
 Агнес Френска (1260 – 1327), дъщеря на френския крал Луи IX, съпруга на херцог Робер II (Бургундия)